

Patronymie 
 Manuel Broekman (1986) : acteur néerlandais.
 Medi Broekman (1983) : actrice néerlandaise.